Balanops är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Balanops ingår i familjen Balanopaceae. 

Balanops är enda släktet i familjen Balanopaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Balanops